Серге́й Ви́кторович Сакварели́дзе (1911, Кутаисская губерния — ?) — советский грузинский государственный и партийный деятель, секретарь Зестафонского райкома Компартии Грузии. Герой Социалистического Труда (1949). Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва.

Биография 
Родился в 1911 году в селе Кведа-Сазано Шорапанского уезда Кутаисской губернии (ныне  Грузии).

Обучался в Тифлисском медицинском институте. В начале 1930-х годов вступил в ВКП(б). В 1934 году был направлен на партийную работу. С 1934 года занимал посты второго секретаря Горийского районного комитета КП(б) Грузии, первого секретаря Орджоникидзевского районного комитета КП(б) Грузии.

С 1943 по 1951 год занимал должность секретаря Зестафонского районного комитета КП(б) Грузии.

Своей работой обеспечил перевыполнение в целом по Зестафонскому району планового сбора урожая винограда на 32,2 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1949 года за «получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1948 году» Сергею Викторовичу Сакварелидзе было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же Указом были награждены первый секретарь Зестафонского райисполкома Давид Бегларович Дзабирадзе, заведующий отделом сельского хозяйства Зестафонского района Андрей Иосифович Гиоргадзе, главный районный агроном Михаил Ираклиевич Церцвадзе и 27 тружеников различных виноградарских хозяйств Зестафонского района.

С декабря 1951 года являлся секретарём Кутаисского областного комитета КП(б) Грузии. С 1952 года по май 1953 года работал председателем исполнительного комитета Кутаисского областного Совета депутатов трудящихся.

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва и делегатом XIX съезда КПСС.

Дальнейшая судьбе неизвестна.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (24.02.1946; 1949)
 Орден Трудового Красного Знамени (07.01.1944)
 Орден «Знак Почёта» (29.07.1945)

Примечания

Литература 
 Милюшин А. П. Революционеры Закавказья. — Владикавказ: ПРО, 1999.

Ссылки 
 

Выпускники вузов Грузии
Секретари Кутаисского обкома КП Грузии
Председатели Кутаисского облисполкома
Первые секретари Орджоникидзевского райкома КП Грузии
Первые секретари Зестафонского райкома КП Грузии
Делегаты XIX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва